78. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach w 14–18 kwietnia 1999 roku w hiszpańskiej A Coruñii. Mężczyźni startowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu kategoriach. Były to równocześnie 12. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Weightlifting Database 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1999 w sporcie